Jesús Noel Alzugaray, futbolista uruguayo.
 Lisandro Alzugaray, futbolista argentino.